Ван Шунь (, род. 11 февраля 1994) — китайский пловец, олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 200 метров комплексным плаванием, призёр чемпионатов мира.

Родился в 1994 году в Нинбо провинции Чжэцзян. В 2010 году стал серебряным призёром Азиатских игр. В 2012 году принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, но там стал лишь 22-м. В 2013 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В 2014 году стал бронзовым призёром Азиатских игр.

В 2021 году стал первым в истории азиатским пловцом, выигравшим олимпийское золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Ссылки 

Пловцы Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию